Fujiang ist:

 die falsche Schreibung eines Nebenflusses des Jialing Jiang, siehe Fu Jiang;
 die Gemeinde Fujiang (富江乡) des Kreises Bayan in der Stadt Harbin, siehe Fujiang (Bayan).